Cascabel – comune del Panama
 Cascabel – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum